Arms steht für:

 Arms, ein japanisches Manga 
 Arms (Studio), das gleichnamige Animationsstudio
 Arms, Lied von Christina Perri
 ARMS, Videospiel von Nintendo

Arms ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Arms (* 2006), deutscher Kinderschauspieler
 Richard W. Arms (* 1935), US-amerikanischer technischer Analyst
 Russell Arms (1920–2012), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger

Die Abkürzung ARMS steht für:
  
 Architecture for Reliable Managed Storage, eine von Computer Associates entwickelte Strategie zur verlässlichen Erstellung von Backups
 Active Risk Monitoring System

Siehe auch:
 Armes (Begriffsklärung)

Abkürzung